Имперское напрестольное Евангелие или Коронационное напрестольное Евангелие () — церемониальное напрестольное евангелие, является одним из экспонатов сокровищницы Хофбургского замка и реликвий Священной Римской Империи.

Является наиболее древним из имперских клейнодов и входит в группу так называемых «Ахенских клейнодов», то есть тех, что хранились до 1795 года в Ахене. Во время коронации император на этом евангелии приносил клятву, коснувшись пальцами страницы с началом Евангелия от Иоанна.

Описание 
Оклад выполнен около 1500 г. мастером Хансом фон Ройтлингеном в Экс-ля-Шапель (Ахен) из позолоченного серебра и украшен драгоценными камнями. В центре изображен Бог Отец на Божественном Престоле. Слева от него — Дева Мария, а справа — Архангел Гавриил. В наугольниках — медальоны с символами четырёх евангелистов.

Рукопись была создана в самом конце 8 столетия, в придворных мастерских императора Карла Великого в стиле «дворцовой школы Карла Великого»: 236 пергаментных листов окрашены в темно-красный (пурпурный) цвет, а текст написан золотыми и серебряными чернилами. Миниатюры нарисованы пигментными красками. Размер страниц 32,4х24,9 см. Это евангелие является самым главным произведением из небольшого числа манускриптов, созданных при дворе основателя Священной римской империи, после того, как он обосновался в Ахене, в 794 г.

Автор миниатюр сделал 16 канонических таблиц и 4 портрета евангелистов. Предположительно, автор был родом с Востока, возможно, из Константинополя, так как пользовался идиомой пост-юстинианского периода, популярной около 600 г. Примером мастерства художника является миниатюра с изображением Святого Иоанна: она, как и остальные портреты, выполнена в «античном» стиле и производит сильнейшее впечатление глубиной перспективы. Скамеечка для ног евангелиста выходит за пределы рамки, виден солнечный просвет в небе.

Галерея

Литература 
 Hermann Fillitz: Die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches. Wien und München 1954
 Gesellschaft für staufische Geschichte (Hg.): Die Reichskleinodien, Herrschaftszeichen des Heiligen Römischen Reiches. Göppingen 1997 ISBN 3-929776-08-1
 De Hamel, Christopher. A History of Illuminated Manuscripts. Boston: David R. Godine, 1986
 Walther, Ingo F. and Norbert Wolf. Codices Illustres: The world’s most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600. Köln, TASCHEN, 2005

Ссылки 

Средние века
История Австрии
Имперские клейноды
Регалии Священной Римской империи
Каролингские иллюминированные рукописи